Termenul „Pelican” se poate referi la:

 Pelican din familia păsărilor acvatice
 Pelican, formație muzicală de muzică heavy metal
 Un tip de autobuz produs în România